Orca - um cetáceo, conhecido ainda como baleia assassina
Ou ainda:
 Orca (Fundão), freguesia portuguesa no concelho do Fundão
 Orlando Furioso - na obra de Ariosto, Orca é o nome de um monstro
 Orca - monumento megalítico pré-histórico, chamados ainda de dólmens
 Orca (software) - tecnologia de código aberto para pessoas com deficiência visual
 Orca (filme) - longa de aventura de 1977

Desambiguação